She Wolf steht für:

 She Wolf (Album), Studioalbum von Shakira aus dem Jahr 2009
 She Wolf (Falling to Pieces), Lied von David Guetta aus dem Jahr 2012
 She-Wolf (Musikstück), zehntes Stück aus dem Album Cryptic Writings von Megadeth aus dem Jahr 1997
 She Wolf (Film), spanischer Film aus dem Jahr 2013